Калликсен — греческое имя.
 Калликсен — афинский политик.
 Калликсен Родосский — греческий историк.